Helensvale ist der Name folgender Orte:

 Helensvale (Queensland), Vorort von Gold Coast, Bundesstaat Queensland, Australien 
 Helensvale (Simbabwe), Ort in der Provinz Harare, Simbabwe